Серге́й Дани́лович Мастепа́нов (1913—2002) — российский учёный-паремиолог, фольклорист, историк. Узник сталинских лагерей.

Биография 
Родился 9 октября (по старому стилю) 1913 года в станице Отрадной Баталпашинского отдела Кубанской области в семье потомственных казаков. В 1923 году он пошел в школу, но проучился всего около 3,5 месяцев в 3-м классе и, как он потом сам вспоминал: «один день в четвёртом»: после смерти отца нужно было работать и кормить семью.

Затем окончил два курса Московского заочного института иностранных языков, получил специальность общественно-политического переводчика, а также заочные курсы эсперанто, отделения научных переводчиков высшей квалификации на факультетах немецкого, английского и итальянского языков Московского заочного института иностранных языков.

Работает учителем немецкого языка в Усть-Джегутинской районной средней школе, директором школы, избирается членом ЦК Союза эсперантистов СССР, членом интернационала пролетарских эсперантистов.

Когда Мастепанову было прислано приглашение на Международный форум эсперантистов в Лондоне, на него был написан донос. 25 декабря 1937 года был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (шпионаж, организация фашистской повстанческой армии). Краевой тройкой приговорён к расстрелу, заменённому на 10 лет лагерей. Заключение отбывал в Ухтпечлаге с мая 1938 по конец декабря 1947. Работал грузчиком, чернорабочим, на лесоповале и раскорчёвке пней. Встречался с военачальником А. И. Тодорским и писателем Остапом Вишней, который спас ему жизнь. В заключении выучился японскому, польскому языкам и латыни.

После освобождения вернулся к преподаванию. Собрал уникальную коллекцию пословиц и поговорок, не раз приглашался на международные конгрессы. Один из авторов сборника «Мудрость и разум объединённых наций», в 1961 и 1969 годах изданного в Нью-Йорке.

Жил в посёлке Малокурганный Карачаево-Черкесии. Занимался также историей, археологией.

Увековечение памяти 
 О Сергее Данилович Мастепанове писали П. И. Ткаченко и С. К. Филиппов.
 Ему посвящён документальный фильм «Хранитель», снятый по сценарию известного кубанского писателя Гария Немченко.

Библиография 
 Кубанские пословицы и поговорки: С. Д. Мастепанов о пословицах и поговорках народов Северного Кавказа: [сборник] / Ткаченко Петр Иванович. — Краснодар: Традиция, 2008. — 239 с.: ил.; 22 см. — ISBN 978-5-903578-16-0
 Кубанские пословицы; С. Д. Мастепанов о пословицах и поговорках народов Северного Кавказа / Ткаченко Петр Иванович. — Москва: Граница, 1999. — 220, [2] с.: ил., портр.; 16 см. — ISBN 5-86436-273-5

Источники 
 Гельман З. Интеллигентность — величина постоянная // Народное образование. — 1990. — № 8
 Гельман З. Судьба // Собеседник. — Декабрь 1990. — № 50. — С. 5

Примечания

Ссылки 
 Ткаченко П. И. Учитель Мастепанов
 «Судьба», воспоминания и письма Мастепанова
 Браташева Н. «Кубанские пословицы»
 Ткаченко П. И. «Для лепшей певности и дальней памяти…»

Фольклористы СССР
Фольклористы России
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Репрессированные в СССР
Заключённые Ухтпечлага
Паремиологи
Эсперантисты России